Цинния:

 Цинния — род однолетних и многолетних трав и полукустарников семейства Астровые.
 Цинния — бельгийский корабль охраны рыболовства, бывший британский шлюп.

См. также 
 Цинния изящная